Бентонвилл:

 Бентонвилл — город и административный центр округа Бентон в штате Арканзас, США.
 Бентонвилл — переписное место в северном городке Спригг, округ Адамс, штат Огайо, США.